Ро́бертсон () — английская фамилия.

По данным 2014 года, фамилия Робертсон занимала 1465-е место по распространённости в мире: её носили 371 498 человек.Распространённость фамилии по странам и территориям<ref>Robertson Surname Meaning & Statistics  на сайте forebears.io</ref>:

 Фамилия 

 А 
 
 
 Робертсон, Арчибальд (1853—1931) — английский епископ, ректор Королевского колледжа в Лондоне.

 Б 
 Робертсон, Беверли (1827—1910) — американский кавалерийский офицер.
 Робертсон, Брайан (более известен под фамилией Джеймс'';  род. 1955) — британский рок-музыкант, гитарист, основатель группы «The Damned».
  (род. 1956) — британский рок-музыкант, гитарист, наиболее известный по работе в группах «Thin Lizzy», «Wild Horses» и «Motorhead».
 Робертсон, Бритт (род. 1990) — американская актриса.
 Робертсон, Брук (род. 1994) — новозеландский гребец.
 Робертсон, Брюс (род. 1962) — канадский гребец.

Г 
 Робертсон, Гари (род. 1950) — новозеландский гребец.
 Робертсон, Гидеон (1874—1933) — канадский политик.

Д 
 Робертсон, Дейл (1923—2013) — американский актёр кино и телевидения.
 Робертсон, Деннис (1890—1963) — английский экономист.
 Робертсон, Джеймс (1813—1888) — один из первых британских военных фотографов, гравёр, журналист.
 Робертсон, Джейсон (род. 1999) — американский хоккеист.
 Робертсон, Джимми (род. 1986) — английский профессиональный игрок в снукер.
 
 
 Робертсон, Джорджанна (род. 1972) — американская топ-модель, актриса.
 Робертсон, Джулиан Харт (1932—2022) — американский инвестор.
 
 Робертсон, Дэниел (род. 1994) — американский бейсболист.

Ж 
 Робертсон, Жером (1815—1890) — американский военный, генерал армии Конфедерации

И 
 Робертсон, Ирвин (1883—1956) — канадский гребец, бронзовый призёр Олимпийских игр 1908.

К 
 Робертсон, Кейн (род. 1980) — итальянский регбист новозеландского происхождения, игравший на позициях правого фланкера и правого вингера.
 Робертсон, Кенни (род. 1984) — американский боец ММА.
 Робертсон, Кимми (род. 1954) — американская актриса кино, телевидения и озвучивания.
 Робертсон, Клайв (род. 1965) — американский актёр британского происхождения.
 Робертсон, Кларк (род. 1993) — шотландский футболист.
 Робертсон, Клифф (1923—2011) — американский актёр, обладатель премии «Оскар».
 Робертсон, Конрад (род. 1957) — новозеландский гребец.
 Робертсон, Кристина (1796—1854) — шотландская художница.
 Робертсон, Кэтлин (род. 1973) — канадская актриса.

Л 
 Робертсон, Латавия (род. 1981) — американская певица, автор песен, актриса и фотомодель.
 Робертсон, Лесли (1928—2021) — американский инженер.
 Робертсон, Лоусон (1883—1951) — американский легкоатлет, бронзовый призёр Олимпийских игр 1904.

М 
 Робертсон, Майк (род. 1985) — канадский сноубордист, выступающий в бордеркроссе.
 Робертсон, Майкл (род. 1983) — американский легкоатлет, метатель диска.
 Робертсон, Мари (род. 1974) — шведская киноактриса.
 Робертсон, Морган (1861—1915) — американский писатель в жанре фантастики.

Н, О, П 
 Робертсон, Нил (род. 1982) — австралийский игрок в снукер.
 Робертсон, Оскар (род. 1938) — американский баскетболист.
 Робертсон, Пэт (род. 1930) — американский религиозный и политический деятель, телевизионный проповедник.

Р 
 Робертсон, Робби (род. 1943) — канадский гитарист и певец (автор-исполнитель).
 Робертсон, Роберт (1917—2013) — канадский государственный деятель, комиссар Северо-Западных территорий.
 Робертсон, Рональд (1937—2000) — американский фигурист
 Робертсон, Рэй (1893—1956) — британский пианист.

С 
 Робертсон, Соня (род. 1947) — зимбабвийская хоккеистка на траве, олимпийская чемпионка 1980 года.

Т 
 Робертсон, Томас Уильям (1829—1871) — английский драматург, режиссёр, актёр, театральный деятель.
 Робертсон, Томми (1876—1941) — шотландский футболист.

У

Ф 
  (1839—1928) — американский военачальник, генерал армии Конфедерации.
 Робертсон, Флойд (1937—1983) — ганский боксёр-профессионал.
 Робертсон, Фредерик Вильям (1816—1853) — английский богослов.

Ч 
 Робертсон, Чарли (1896—1984) — американский бейсболист, выступавший на позиции питчера.

Ш 
 Робертсон, Шона (род. 1974) — канадско-американская актриса и кинопродюсер.

Э 
 Робертсон, Элвин (род. 1962) — американский профессиональный баскетболист.
  (?) — британский биолог.
 Робертсон, Элисон (род. 1958) — новозеландская писательница и журналистка.
 Робертсон, Элли (род. 1952) — шотландский футболист.
 Робертсон, Эндрю (род. 1974) — британский актёр и музыкант.
 Робертсон, Эндрю (род. 1994) — шотландский футболист.

Составные фамилии 
 Маклауд-Робертсон, Колин (1870—1851) — британский яхтсмен, серебряный призёр Олимпийских игр 1908.
 Робертсон-Смит, Уильям (1846—1894) — шотландский востоковед, филолог, библеист, исследователь Ветхого Завета.

Имя 
 Дэвис, Робертсон (1913—1995) — канадский писатель, драматург, критик, журналист.

Топонимы

Населенные пункты 
Австралия
 Робертсон — населенный пункт в штате Новый Южный Уэльс
 Робертсон — населенный пункт в штате Квинсленд

Соединённые Штаты Америки
 Робертсон — статистически обособленная местность в штате Вайоминг
 Робертсон — населенный пункт в штате Калифорния

 ЮАР
 Робертсон — город в Западно-Капской провинции ЮАР.

Округа 
В США насчитывается 3 округа с названием Робертсон ():
 Робертсон — штат Кентукки
 Робертсон — штат Теннесси
 Робертсон — штат Техас

Другое 
 Робертсон — кратер на Луне.
 Робертсон — футбольный стадион в Хьюстоне, Техас, США.

См. также 
 Приз имени Оскара Робертсона — ежегодная награда, вручаемая за выдающиеся достижения в студенческом мужском баскетболе Ассоциацией профессиональных баскетбольных журналистов.
 Эффект Пойнтинга — Робертсона — процесс, благодаря которому в Солнечной системе пылевые частицы медленно падают по спирали в сторону Солнца.
 Роберт
 Робертс

Примечания 
 комментарий

 источник